Johann Reichardt ist der Name folgender Personen:

* Johann August Reichardt (1741–1808), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Elias Reichardt (1668–1731), deutscher Pädagoge
 Johann Friedrich Reichardt (1752–1814), deutscher Komponist und Musikschriftsteller

Siehe auch:
 Johann Reichhart (1893–1972), deutscher Scharfrichter
 Johann Reichert